Rachniwka (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Dunajiwzi, siehe Rachniwka (Dunajiwzi)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Hajssyn, siehe Rachniwka (Hajssyn)